Eurotherium (Еуротеријум — „европска звијер”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Eurotherium mapplethorpei је тежила између 4 до 5 kg, Eurotherium matthesi је тежила око 6,47 kg, а Eurotherium theriodis од 6,88 до 7 kg и била је величине риђе лисице. Запремина мозга у лобањи код врсте Eurotherium theriodis је износила 26,97 cm3.

Понашање и палеоекологија 
Врсте Eurotherium mapplethorpei и Eurotherium theriodis су биле мали копнени лешинари, који су живјели слично као данашњи црнолеђи шакал, хранећи се са месом и костима. Врста Eurotherium matthesi била бубојед по исхрани.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Eurotherium.

Временска распрострањенст парафилетског рода Eurotherium унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце

Литература 

 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе
Полифилетски и парафилетски таксони сисара